Tabaco borde puede referirse a:
El nombre común de la planta Arnica montana; 
El nombre común de la planta Hyoscyamus albus; o
El nombre común de la planta '''''Hyoscyamus niger.